Факия:

 Факия — царь Израиля
 Факия (село) — населённый пункт в Болгарии